Nowy Gaj peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Nowy Gaj, un village dans la voïvodie de Łódź
 Nowy Gaj, un village dans la voïvodie de Lublin